Das griechische Wort Isohelie bezeichnet:
Bereiche gleicher Helligkeit
eine Isolinie mit gleicher mittlerer Sonnenscheindauer
den fotografischen Effekt der Tontrennung bei gleichzeitiger Tonwertreduktion, siehe Posterisation